OBV steht als Abkürzung für:

 Oberbadischer Blasmusikverband Breisgau
 Ocean Boarding Vessel, ein britischer Hilfskriegsschiffstyp aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 On-balance volume, ein Indikator in der Finanzanalyse
 Orale Bioverfügbarkeit
 Österreichischer Bibliothekenverbund

Abkürzung